Glomerella — рід грибів родини Glomerellaceae. Назва вперше опублікована 1903 року.

Примітки

Джерела 
 Schrenk, H.; Spaulding, P. 1903. The bitter rot of apples. Science New York. 17: 750—751 — P. 751.

Роди грибів
Сордаріоміцети